Мухамед Аушев (род. 21 октября 1983 года, Назрань, ЧИАССР) — российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения, чемпион мира по панкратиону.

Статистика боёв 

|-
|Победа
|align=center|18-4
| Роман Гудочкин
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 131: Абдулвахабов - Диас
|5 ноября 2021
|align=center|1
|align=center|3:05
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-4
| Роланд Камбал
|Техническим нокаутом (удары)
|ACB 74 Agujev vs. Townsend
|18 ноября 2017
|align=center|1
|align=center|3:25
| Вена,  Австрия
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
| Флоран Беторангаль
|Единогласное решение
|M-1 Global - M-1 Challenge 40
|8 июня 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
| Таргим, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
| Леон Кендж
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC 45 - Thunder in Grozny
|15 декабря 2012
|align=center|2
|align=center|4:22
| Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Ивица Трусчек
|Раздельное решение
|M-1 Challenge 33 - Emelianenko vs. Magomedov 2
|6 июня 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
| Таргим, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
| Борис Мирошниченко
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC - Union Nation Cup 14
|9 апреля 2011
|align=center|2
|align=center|3:34
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
| Рамазан Эмеев
|Единогласное решение
|ProFC - Union Nation Cup 9
|22 октября 2010
|align=center|2
|align=center|5:00
| Кабардино-Балкария, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-4
| Бекир Каран
|Сабмишном (удушение сзади)
|WUFC - World Ultimate Full Contact 16
|4 сентября 2010
|align=center|1
|align=center|3:12
| Визеу, Португалия
|
|-
|Победа
|align=center|10-4
| Дмитрий Коробейников
|Сабмишном (удушение сзади)
|WUFC - World Ultimate Full Contact 16
|4 сентября 2010
|align=center|1
|align=center|2:39
| Визеу, Португалия
|
|-
|Победа
|align=center|9-4
| Иманали Гамзатханов
|Техническим нокаутом (удары)
|WUFC - World Ultimate Full Contact 16
|4 сентября 2010
|align=center|1
|align=center|3:07
| Визеу, Португалия
|
|-
|Победа
|align=center|8-4
| Артур Кадлюбек
|Сабмишном (удушение сзади)
|ProFC - Union Nation Cup 7
|6 августа 2010
|align=center|1
|align=center|2:47
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-4
| Сабир Мирзалиев
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC - Commonwealth Cup
|23 апреля 2010
|align=center|1
|align=center|1:43
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-4
| Григорий Никифорец
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC - Pride & Honour
|19 марта 2010
|align=center|1
|align=center|1:39
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-4
| Мурад Магомедов
|Сабмишном
|ProFC - Union Nation Cup 4
|19 декабря 2009
|align=center|1
|align=center|1:01
| Ростов-на-Дону,Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
| Давид Хачатрян
|Единогласное решение
|ProFC - Union Nation Cup 1
|21 августа 2009
|align=center|3
|align=center|5:00
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
| Алексей Никонов
|Сабмишном
|ProFC - King of The Night
|30 мая 2009
|align=center|1
|align=center|1:12
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-3
| Венер Галиев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|fightFORCE - Russia vs. The World
|19 апреля 2008
|align=center|2
|align=center|1:36
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
| Шамиль Завуров
|Нокаутом (удары)
|CFF - International MMA Tournament
|9 декабря 2007
|align=center|2
|align=center|2:00
| Тюмень, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Рашид Беков
|Сабмишном (удушение сзади)
|FEFoMP - World Pankration Championship 2006
|20 мая 2006
|align=center|1
|align=center|2:33
| Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Андрей Мирошников
|Сабмишном (удушение сзади)
|FEFoMP - Mayor Cup 2006
|25 марта 2006
|align=center|1
|align=center|1:32
| Сахалинская область,Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
| Дмитрий Акуличев
|Сабмишном (удушение сзади)
|FEFoMP - Mayor Cup 2006
|25 марта 2006
|align=center|2
|align=center|1:20
| Сахалинская область,Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Рашид Беков
|Единогласное решение
|FEFoMP - Pankration Open Cup 2004
|5 апреля 2004
|align=center|2
|align=center|5:00
| Хабаровск, Россия
|
|-
|}

Примечания 
 Мухаммед Аушев стал победителем на турнире АСВ-74 в Австрии

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы мира по панкратиону